«Yesterday Once More» — песня американской кантри группы The Carpenters, вышедшая в 1973 году в качестве 3-го сингла с четвёртого студийного альбома A Song for You (1972).
Сингл достиг первого места в Канаде и второго места в американском хит-параде Billboard Hot 100.

История 
Песня стал пятым хитом дуэта, который поднялся до второго места, но не выше. По этому показателю (по числу хитов с максимальной позицией на № 2) они вторые в мире после Мадонны. Песня также достигла первого места в хит-параде лёгкой музыки (Adult Contemporary), став их восьмым чарттоппером в этом списке за четыре года. Песня стал бестселлером во всём мире и также была на втором месте в Великобритании.

По данным журнала Cashbox в дату 2 июня 1973 года песня «Yesterday Once More» дебютировала на 71-м месте, а 4 августа достигла первого места.

Участники записи 
 Карен Карпентер — вокал
 Ричард Карпентер — бэк-вокал, электрическое фортепиано Wurlitzer
 Joe Osborn — бас-гитара
 Hal Blaine — ударные

Хит-парады

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Американские поп-песни
Синглы A&M Records
Песни The Carpenters
Песни, написанные Джоном Беттисом